Manien bezeichnet:

 die Mehrzahl von Manie
 die im antiken Rom beim Fest der Compitalien aufgehängten Püppchen, siehe Maniae